Берхтольд — фамилия. Известные носители:
 Берхтольд, Бедржих Вшемир фон (1781–1876) — чешский врач и ботаник.
 Берхтольд, Йозеф (1897–1962) — государственный и политический деятель нацистской Германии.
 Берхтольд, Леопольд фон (1863–1942) — политик, дипломат, министр иностранных дел Австро-Венгрии.